Die Liste der Großschanzen enthält alle Skisprungschanzen der Welt mit einer Hillsize von 110 bis 184 Metern und einem K-Punkt zwischen 100 und 145 Metern. Die Liste enthält 76 Skisprungschanzen, darunter auch stillgelegte Schanzen und solche ohne gültiges FIS-Zertifikat. Die Liste gibt die Größe der Schanze mit Hillsize und K-Punkt und den aktuellen Schanzenrekord an, ferner, ob es sich um eine Mattenschanze handelt. Genannt werden auf der Schanze durchgeführte Sprungwettbewerbe unter Leitung der FIS.

Die größte Großschanze ist die Mühlenkopfschanze (Hillsize 147 Meter) in Willingen mit dem Schanzenrekord von 153,0 Metern, aufgestellt von Klemens Murańka am 29. Januar 2021.

Zu Normalschanzen (Hillsize 85–109 m) siehe Liste der Normalschanzen. Zu Flugschanzen (Hillsize ab 185 m) siehe Liste der Skiflugschanzen.

Erklärung 

 Baujahr: Gibt an, wann die Schanze gebaut wurde. Angaben in (Klammern) stehen für den letzten grundlegenden Umbau beziehungsweise Ausbau.
 Still: Gibt an, ob die Schanze bereits stillgelegt wurde und, wenn bekannt, das Jahr der Stilllegung.
 FIS: Gibt an, bis wann die Sprungschanze von der FIS homologiert wurde. Nur auf diesen Schanzen dürfen Wettbewerbe mit internationaler Beteiligung ausgetragen werden. Das Zertifikat für eine Schanze muss der nationale Skiverband beim zuständigen Sub-Komitee der FIS beantragen. Entspricht die Schanze den FIS-Richtlinien, erhält sie ein fünf Jahre gültiges Zertifikat. Wurden keine Profiländerungen an der Schanze durchgeführt, kann dieses Zertifikat nach fünf Jahren verlängert werden.
 Matte: Gibt an, ob die Sprungschanze eine Mattenbelegung für die Nutzung im Sommer hat.
 HS (m): Hillsize in Metern, das aktuelle Standardmaß für die Schanzengröße. Die Liste enthält alle Sprungschanzen ab einer Hillsize von 110 m.Angaben in (Klammern) stehen für die Juryweite. Bei Sprungschanzen ohne gültiges Zertifikat wird die ältere Größenangabe Juryweite angegeben, die bis Sommer 2004 gebräuchlich war. Die Juryweite unterscheidet sich meistens nur um wenige Meter von der Hillsize. Bei noch älteren, stillgelegten Schanzen gibt es weder Juryweite noch Hillsize.
 K (m): K-Punkt. Anhand dieses Wertes werden die gesprungenen Weiten in Punkte umgerechnet. Bis zum Sommer 2004 galt eine Sprungschanze ab einem K-Punkt von 100 m als Großschanze. Schanzen ohne gültige Hillsize werden ab diesem Wert in der Liste aufgeführt.
 Rekord (M) und Rekord (F): Offizieller Schanzenrekord im Winter bei Männern (M) bzw. Frauen (F). Offizielle Schanzenrekorde können nur während einer gültigen Qualifikationsrunde oder in einem gültigen Wertungsdurchgang bei Wettkämpfen aufgestellt werden.
 Wettbewerbe: Wettbewerbe, die auf der Sprungschanze ausgerichtet wurden. M steht für Männer, F für Frauen. Genannt sind alle Olympischen Winterspiele () und Nordischen Skiweltmeisterschaften (). Beim Skisprung-Weltcup () und dem Weltcup der Nordischen Kombination () ist der letzte Wettbewerb genannt. Angaben in Klammern stehen für den Skisprung-Continental-Cup beziehungsweise den Continental Cup der Nordischen Kombination.

Sortierung: Die Liste ist sortierbar. Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lassen sich Sortier-Kombinationen erzielen.

Großschanzen

Siehe auch 
 Liste der Normalschanzen (Hillsize 85–109 m)
 Liste der Skiflugschanzen (Hillsize ab 185 m)
 Liste der olympischen Skisprungschanzen
 Liste von Skistadien

Literatur 
 Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Westermann Druck, Zwickau 2004, ISBN 3-89784-099-5.
 Tina Schlosser: Skispringen – verständlich gemacht. Copress Verlag in der Stiebner Verlag GmbH, München 2001, ISBN 3-7679-0546-9.

Weblinks 
 Skisprungschanzen-Archiv

Einzelnachweise 

Grossschanzen
!
Liste (technische Rekorde)